«Без изъя́на» — ряд фильмов с одинаковым названием:

 Без изъяна (фильм, 1999) — американский художественный фильм режиссёра Джоэла Шумахера
 Без изъяна (фильм, 2007) — англо-люксембургский художественный фильм режиссёра Майкла Рэдфорда